Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Wojciech Fibak che hanno battuto in finale Ion Țiriac e Guillermo Vilas 6–1, 7–5.

Teste di serie 
 Colin Dibley /  Wojciech Fibak (campioni)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Orange Open 1977